Чарапан има више значења:

 Општина Чарапан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чарапан (Чарапан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику